Белмонт () — деревня в юго-западной части острова Анст в архипелаге Шетландских островов, Шотландия.

Экономика 

Паромная переправа связывает Белмонт с деревней Гатчер на северо-востоке острова Йелл и с деревней Хамарс-Несс на северо-западе острова Фетлар.

Автодорога «A968» связывает Белмонт с Харольдсуиком на севере острова Анст и через две паромные переправы с островом Мейнленд на юге.

Достопримечательности 
Усадьба «Белмонт Хаус» построена в 1775—1777 годах в юго-западной части острова. До середины XX века служила резиденцией семье Муат. В 1971 году включена в список архитектурных памятников категории «A», в 2003 году в список памятников садово-паркового искусства. В настоящее время используется в коммерческих целях.

Примечания 

Анст
Порты и гавани Шотландии
Населённые пункты Шетландских островов